Лόрика (, ) — в Древнем Риме название доспеха (нагрудника для защиты груди от стрел и копий), покрывающего торс воина. В более широком смысле — любое средство защиты, например, изгородь или стена.

Значения слова 

Латинское название нательных доспехов  восходит к слову  «ремень», так как изначально они делались из кожи.

С распространением латыни в качестве богослужебного языка западного христианства название «лорика» закрепилось также за видом христианского гимна, призванного защитить верующего.

Доспех 

Разновидности:

 Лорика линтеа — длинная кожаная рубаха.
 Лорика серта — чешуйчатый доспех без кольчужной основы.
 Лорика сквамата — чешуйчатый доспех с пластинками в форме рыбьих чешуек, нашитыми поверх тканевой основы.
 Лорика плюмата — чешуйчатый доспех с пластинками в форме птичьих перьев, нашитыми поверх кольчуги.
 Лорика хамата — кольчуга с наплечниками.
 Лорика сегментата — доспех из больших (ламинарных) пластин удлинённой формы, идущих поперёк тела.

Доспехи